Kingstone (Herefordshire), een plaats in het Engelse graafschap Herefordshire
 Kingstone (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Kingstone (Staffordshire), een plaats in het Engelse graafschap Staffordshire

Zie ook 
 Kingston (doorverwijspagina)